Le Service interdépartemental pour l’animation du Massif central, ou SIDAM, a été créé en 1974 par les 18 chambres d'agriculture du Massif central pour mettre en commun les moyens nécessaires pour élaborer, promouvoir et mettre en œuvre des programmes et des actions concourant au développement du Massif central et de son agriculture.

En 2007, la Bourgogne l'a rejoint.

Il mène une politique de développement agricole de montagne qui s’organise autour de trois axes :
 adaptation de l’agriculture du Massif central aux politiques publiques ;
 performance de l’agriculture du Massif central à travers la recherche de valeur ajoutée ;
 ouverture aux réseaux, de l’échelon local à l’Europe.

Organisation professionnelle en France